Le tournoi de tennis de Brisbane est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1960 se dispute du  au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Turner.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary Carter Reitano et Margaret Smith.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Brisbane

Navigation 

dames 1960
Brisbane
Tennis en Australie en 1960
Octobre 1960
Novembre 1960